Pinzano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Pinzano al Tagliamento, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, 
 Pinzano (ort i Italien), Trentino-Alto Adige, Bolzano, 

Robotskapade Italienförgreningar